Typ steht für:
 in der Archäologie ein Satz zur Klassifizierung benutzter Merkmale, siehe Archäologie #Typologie
 in der Informatik eine Zusammenfassung von Objektmengen mit den darauf definierten Operationen, siehe Datentyp
 in der Kombinatorik eine Kenngröße von Permutationen, siehe Zykeltyp
 in der Linguistik mehrere Ordnungssysteme, siehe Sprachwissenschaft #Vergleichende Sprachwissenschaft
 in der Mathematik eine Klasse von Von-Neumann-Algebren (Typ I, Typ II und Typ III, siehe Typklassifikation (Von-Neumann-Algebra))
 Typ (Modelltheorie), eine Menge von Formeln
 in der Ontologie ein Ordnungsmerkmal, siehe Token und Type
 in der Philosophie und Tiefenpsychologie ein Archetypus
 in Technik die Urform (Muster) einer Baureihe oder Modell, siehe Prototyp (Technik)
 in der Technik, insbesondere in Österreich, für eine Baureihe
 in der Verbraucherforschung ein charakteristisches Eigenschaftsmuster von Verbrauchern, siehe Verbrauchertyp
 in der Lebensmittelindustrie eine zwingend anzubringende Bezeichnung, wenn keine echten Zutaten, sondern nur Aromastoffe etc. im Produkt enthalten sind

typ steht für:
 Gugu Thaypan (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Pamasprache (Australische Sprachen) auf der Kap-York-Halbinsel, Queensland

Siehe auch:
 Type
 Typus
 Typisierung
 Typologie
 Typografie
 Type Rating

Abkürzung